Di seguito una lista di asteroidi dal numero 197001 al 198000 con data di scoperta e scopritore.

197001-197100 

|-
| 197001 - ||  || 18 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 197002 - ||  || 19 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 197003 - ||  || 19 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 197004 - ||  || 19 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 197005 - ||  || 19 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 197006 - ||  || 19 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 197007 - ||  || 19 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 197008 - ||  || 19 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 197009 - ||  || 20 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 197010 - ||  || 20 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 197011 - ||  || 20 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 197012 - ||  || 20 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 197013 - ||  || 20 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 197014 - ||  || 20 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 197015 - ||  || 20 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 197016 - ||  || 18 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 197017 - ||  || 18 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 197018 - ||  || 18 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 197019 - ||  || 19 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 197020 - ||  || 19 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 197021 - ||  || 20 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 197022 - ||  || 20 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 197023 - ||  || 20 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 197024 - ||  || 21 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 197025 - ||  || 18 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 197026 - ||  || 19 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 197027 - ||  || 20 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 197028 - ||  || 20 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 197029 - ||  || 20 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 197030 - ||  || 20 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 197031 - ||  || 21 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 197032 - ||  || 18 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 197033 - ||  || 19 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 197034 - ||  || 19 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 197035 - ||  || 19 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 197036 - ||  || 19 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 197037 - ||  || 20 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 197038 - ||  || 20 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 197039 - ||  || 20 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 197040 - ||  || 21 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 197041 - ||  || 21 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 197042 - ||  || 21 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 197043 - ||  || 21 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 197044 - ||  || 21 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 197045 - ||  || 16 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 197046 - ||  || 16 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 197047 - ||  || 16 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 197048 - ||  || 16 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 197049 - ||  || 18 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 197050 - ||  || 18 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 197051 - ||  || 18 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 197052 - ||  || 18 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 197053 - ||  || 18 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 197054 - ||  || 20 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 197055 - ||  || 20 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 197056 - ||  || 20 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 197057 - ||  || 21 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 197058 - ||  || 21 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 197059 - ||  || 19 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 197060 - ||  || 20 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 197061 - ||  || 20 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 197062 - ||  || 20 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 197063 - ||  || 20 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 197064 - ||  || 20 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 197065 - ||  || 21 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 197066 - ||  || 21 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 197067 - ||  || 21 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 197068 - ||  || 21 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 197069 - ||  || 21 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 197070 - ||  || 21 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 197071 - ||  || 21 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 197072 - ||  || 22 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 197073 - ||  || 22 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 197074 - ||  || 22 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 197075 - ||  || 22 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 197076 - ||  || 20 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 197077 - ||  || 20 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 197078 - ||  || 21 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 197079 - ||  || 21 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 197080 - ||  || 21 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 197081 - ||  || 21 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 197082 - ||  || 21 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 197083 - ||  || 21 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 197084 - ||  || 21 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 197085 - ||  || 21 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 197086 - ||  || 21 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 197087 - ||  || 21 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 197088 - ||  || 21 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 197089 - ||  || 21 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 197090 - ||  || 21 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 197091 - ||  || 21 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 197092 - ||  || 21 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 197093 - ||  || 21 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 197094 - ||  || 22 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 197095 - ||  || 22 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 197096 - ||  || 22 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 197097 - ||  || 22 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 197098 - ||  || 23 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 197099 - ||  || 23 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 197100 - ||  || 23 ottobre 2003 || LONEOS
|}

197101-197200 

|-
| 197101 - ||  || 23 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 197102 - ||  || 20 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 197103 - ||  || 20 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 197104 - ||  || 20 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 197105 - ||  || 20 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 197106 - ||  || 21 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 197107 - ||  || 21 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 197108 - ||  || 21 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 197109 - ||  || 21 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 197110 - ||  || 21 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 197111 - ||  || 22 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 197112 - ||  || 22 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 197113 - ||  || 22 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 197114 - ||  || 22 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 197115 - ||  || 22 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 197116 - ||  || 23 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 197117 - ||  || 23 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 197118 - ||  || 23 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 197119 - ||  || 23 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 197120 - ||  || 21 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 197121 - ||  || 21 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 197122 - ||  || 21 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 197123 - ||  || 21 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 197124 - ||  || 22 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 197125 - ||  || 22 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 197126 - ||  || 22 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 197127 - ||  || 23 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 197128 - ||  || 23 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 197129 - ||  || 23 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 197130 - ||  || 24 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 197131 - ||  || 24 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 197132 - ||  || 24 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 197133 - ||  || 24 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 197134 - ||  || 23 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 197135 - ||  || 24 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 197136 - ||  || 24 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 197137 - ||  || 24 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 197138 - ||  || 24 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 197139 - ||  || 24 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 197140 - ||  || 25 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 197141 - ||  || 25 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 197142 - ||  || 25 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 197143 - ||  || 25 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 197144 - ||  || 25 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 197145 - ||  || 25 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 197146 - ||  || 25 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 197147 - ||  || 25 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 197148 - ||  || 26 ottobre 2003 || CSS
|-
| 197149 - ||  || 27 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 197150 - ||  || 27 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 197151 - ||  || 28 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 197152 - ||  || 28 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 197153 - ||  || 17 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 197154 - ||  || 28 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 197155 - ||  || 29 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 197156 - ||  || 29 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 197157 - ||  || 29 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 197158 - ||  || 29 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 197159 - ||  || 29 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 197160 - ||  || 29 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 197161 - ||  || 29 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 197162 - ||  || 29 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 197163 - ||  || 30 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 197164 - ||  || 29 ottobre 2003 || CSS
|-
| 197165 - ||  || 30 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 197166 - ||  || 25 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 197167 - ||  || 25 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 197168 - ||  || 26 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 197169 - ||  || 27 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 197170 - ||  || 27 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 197171 - ||  || 28 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 197172 - ||  || 28 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 197173 - ||  || 28 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 197174 - ||  || 29 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 197175 - ||  || 29 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 197176 - ||  || 22 ottobre 2003 || Buie, M. W.
|-
| 197177 - ||  || 22 ottobre 2003 || Buie, M. W.
|-
| 197178 - ||  || 16 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 197179 - ||  || 16 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 197180 - ||  || 16 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 197181 - ||  || 16 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 197182 - ||  || 17 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 197183 - ||  || 20 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 197184 - ||  || 20 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 197185 - ||  || 20 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 197186 - ||  || 22 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 197187 - ||  || 20 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 197188 - ||  || 24 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 197189 Raymond ||  || 19 ottobre 2003 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 197190 - ||  || 16 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 197191 - || 2003 VE || 3 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 197192 Kazinczy || 2003 VK || 5 novembre 2003 || Sárneczky, K., Mészáros, S.
|-
| 197193 - || 2003 VX || 5 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 197194 - ||  || 2 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 197195 - ||  || 15 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 197196 Jamestaylor ||  || 15 novembre 2003 || Healy, D.
|-
| 197197 - ||  || 15 novembre 2003 || NEAT
|-
| 197198 - ||  || 15 novembre 2003 || NEAT
|-
| 197199 - ||  || 2 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 197200 - || 2003 WJ || 16 novembre 2003 || CSS
|}

197201-197300 

|-
| 197201 - || 2003 WL || 16 novembre 2003 || CSS
|-
| 197202 - ||  || 16 novembre 2003 || CSS
|-
| 197203 - ||  || 16 novembre 2003 || CSS
|-
| 197204 - ||  || 16 novembre 2003 || CSS
|-
| 197205 - ||  || 16 novembre 2003 || CSS
|-
| 197206 - ||  || 16 novembre 2003 || CSS
|-
| 197207 - ||  || 16 novembre 2003 || CSS
|-
| 197208 - ||  || 18 novembre 2003 || Juels, C. W., Holvorcem, P. R.
|-
| 197209 - ||  || 16 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 197210 - ||  || 18 novembre 2003 || NEAT
|-
| 197211 - ||  || 18 novembre 2003 || NEAT
|-
| 197212 - ||  || 19 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 197213 - ||  || 19 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 197214 - ||  || 18 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 197215 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 197216 - ||  || 20 novembre 2003 || Schwartz, M., Holvorcem, P. R.
|-
| 197217 - ||  || 16 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 197218 - ||  || 16 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 197219 - ||  || 18 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 197220 - ||  || 18 novembre 2003 || NEAT
|-
| 197221 - ||  || 18 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 197222 - ||  || 19 novembre 2003 || NEAT
|-
| 197223 - ||  || 19 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 197224 - ||  || 19 novembre 2003 || CSS
|-
| 197225 - ||  || 19 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 197226 - ||  || 19 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 197227 - ||  || 19 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 197228 - ||  || 19 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 197229 - ||  || 16 novembre 2003 || CSS
|-
| 197230 - ||  || 19 novembre 2003 || NEAT
|-
| 197231 - ||  || 19 novembre 2003 || NEAT
|-
| 197232 - ||  || 18 novembre 2003 || NEAT
|-
| 197233 - ||  || 19 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 197234 - ||  || 19 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 197235 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 197236 - ||  || 18 novembre 2003 || NEAT
|-
| 197237 - ||  || 18 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 197238 - ||  || 18 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 197239 - ||  || 18 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 197240 - ||  || 18 novembre 2003 || NEAT
|-
| 197241 - ||  || 18 novembre 2003 || NEAT
|-
| 197242 - ||  || 19 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 197243 - ||  || 19 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 197244 - ||  || 19 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 197245 - ||  || 19 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 197246 - ||  || 19 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 197247 - ||  || 19 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 197248 - ||  || 19 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 197249 - ||  || 19 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 197250 - ||  || 20 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 197251 - ||  || 20 novembre 2003 || NEAT
|-
| 197252 - ||  || 20 novembre 2003 || NEAT
|-
| 197253 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 197254 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 197255 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 197256 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 197257 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 197258 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 197259 - ||  || 19 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 197260 - ||  || 19 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 197261 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 197262 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 197263 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 197264 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 197265 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 197266 - ||  || 23 novembre 2003 || Needville
|-
| 197267 - ||  || 16 novembre 2003 || CSS
|-
| 197268 - ||  || 16 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 197269 - ||  || 19 novembre 2003 || LONEOS
|-
| 197270 - ||  || 19 novembre 2003 || LONEOS
|-
| 197271 - ||  || 19 novembre 2003 || LONEOS
|-
| 197272 - ||  || 19 novembre 2003 || LONEOS
|-
| 197273 - ||  || 19 novembre 2003 || LONEOS
|-
| 197274 - ||  || 19 novembre 2003 || LONEOS
|-
| 197275 - ||  || 19 novembre 2003 || LONEOS
|-
| 197276 - ||  || 20 novembre 2003 || NEAT
|-
| 197277 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 197278 - ||  || 21 novembre 2003 || CSS
|-
| 197279 - ||  || 21 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 197280 - ||  || 21 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 197281 - ||  || 21 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 197282 - ||  || 21 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 197283 - ||  || 21 novembre 2003 || NEAT
|-
| 197284 - ||  || 24 novembre 2003 || Healy, D.
|-
| 197285 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 197286 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 197287 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 197288 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 197289 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 197290 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 197291 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 197292 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 197293 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 197294 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 197295 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 197296 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 197297 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 197298 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 197299 - ||  || 21 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 197300 - ||  || 21 novembre 2003 || Spacewatch
|}

197301-197400 

|-
| 197301 - ||  || 21 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 197302 - ||  || 21 novembre 2003 || NEAT
|-
| 197303 - ||  || 21 novembre 2003 || NEAT
|-
| 197304 - ||  || 21 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 197305 - ||  || 21 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 197306 - ||  || 21 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 197307 - ||  || 21 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 197308 - ||  || 21 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 197309 - ||  || 21 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 197310 - ||  || 21 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 197311 - ||  || 21 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 197312 - ||  || 21 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 197313 - ||  || 19 novembre 2003 || CSS
|-
| 197314 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 197315 - ||  || 21 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 197316 - ||  || 23 novembre 2003 || NEAT
|-
| 197317 - ||  || 23 novembre 2003 || CSS
|-
| 197318 - ||  || 23 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 197319 - ||  || 23 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 197320 - ||  || 23 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 197321 - ||  || 23 novembre 2003 || Needville
|-
| 197322 - ||  || 24 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 197323 - ||  || 24 novembre 2003 || LONEOS
|-
| 197324 - ||  || 24 novembre 2003 || Tenagra II
|-
| 197325 - ||  || 24 novembre 2003 || NEAT
|-
| 197326 - ||  || 25 novembre 2003 || McClusky, J. V.
|-
| 197327 - ||  || 26 novembre 2003 || LONEOS
|-
| 197328 - ||  || 24 novembre 2003 || NEAT
|-
| 197329 - ||  || 28 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 197330 - ||  || 19 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 197331 - ||  || 19 novembre 2003 || NEAT
|-
| 197332 - ||  || 19 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 197333 - ||  || 20 novembre 2003 || CSS
|-
| 197334 - ||  || 20 novembre 2003 || CSS
|-
| 197335 - ||  || 18 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 197336 - ||  || 19 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 197337 - ||  || 19 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 197338 - ||  || 19 novembre 2003 || LONEOS
|-
| 197339 - ||  || 19 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 197340 - ||  || 20 novembre 2003 || Buie, M. W.
|-
| 197341 - ||  || 21 novembre 2003 || Buie, M. W.
|-
| 197342 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 197343 - ||  || 1 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 197344 - ||  || 1 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 197345 - ||  || 1 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 197346 - ||  || 3 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 197347 - ||  || 1 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 197348 - ||  || 3 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 197349 - ||  || 4 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 197350 - ||  || 4 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 197351 - ||  || 4 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 197352 - ||  || 4 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 197353 - ||  || 4 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 197354 - ||  || 5 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 197355 - ||  || 10 dicembre 2003 || NEAT
|-
| 197356 - ||  || 11 dicembre 2003 || Needville
|-
| 197357 - ||  || 14 dicembre 2003 || NEAT
|-
| 197358 - ||  || 14 dicembre 2003 || NEAT
|-
| 197359 - ||  || 4 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 197360 - ||  || 15 dicembre 2003 || NEAT
|-
| 197361 - ||  || 15 dicembre 2003 || NEAT
|-
| 197362 - ||  || 14 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 197363 - ||  || 14 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 197364 - ||  || 14 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 197365 - ||  || 14 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 197366 - ||  || 14 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 197367 - ||  || 3 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 197368 - ||  || 1 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 197369 - ||  || 1 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 197370 - ||  || 1 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 197371 - ||  || 1 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 197372 - ||  || 3 dicembre 2003 || LONEOS
|-
| 197373 - ||  || 3 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 197374 - ||  || 3 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 197375 - ||  || 4 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 197376 - ||  || 4 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 197377 - ||  || 5 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 197378 - ||  || 14 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 197379 - ||  || 14 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 197380 - || 2003 YN || 16 dicembre 2003 || LONEOS
|-
| 197381 - || 2003 YZ || 17 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 197382 - ||  || 19 dicembre 2003 || CSS
|-
| 197383 - ||  || 17 dicembre 2003 || LONEOS
|-
| 197384 - ||  || 16 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 197385 - ||  || 16 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 197386 - ||  || 17 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 197387 - ||  || 17 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 197388 - ||  || 17 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 197389 - ||  || 17 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 197390 - ||  || 17 dicembre 2003 || LONEOS
|-
| 197391 - ||  || 17 dicembre 2003 || LONEOS
|-
| 197392 - ||  || 16 dicembre 2003 || LONEOS
|-
| 197393 - ||  || 17 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 197394 - ||  || 17 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 197395 - ||  || 18 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 197396 - ||  || 17 dicembre 2003 || Crni Vrh
|-
| 197397 - ||  || 17 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 197398 - ||  || 17 dicembre 2003 || NEAT
|-
| 197399 - ||  || 18 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 197400 - ||  || 18 dicembre 2003 || LINEAR
|}

197401-197500 

|-
| 197401 - ||  || 19 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 197402 - ||  || 18 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 197403 - ||  || 18 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 197404 - ||  || 19 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 197405 - ||  || 19 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 197406 - ||  || 19 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 197407 - ||  || 17 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 197408 - ||  || 17 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 197409 - ||  || 18 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 197410 - ||  || 18 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 197411 - ||  || 18 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 197412 - ||  || 18 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 197413 - ||  || 18 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 197414 - ||  || 18 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 197415 - ||  || 18 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 197416 - ||  || 18 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 197417 - ||  || 19 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 197418 - ||  || 19 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 197419 - ||  || 19 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 197420 - ||  || 19 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 197421 - ||  || 19 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 197422 - ||  || 20 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 197423 - ||  || 19 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 197424 - ||  || 20 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 197425 - ||  || 21 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 197426 - ||  || 18 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 197427 - ||  || 18 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 197428 - ||  || 18 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 197429 - ||  || 18 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 197430 - ||  || 18 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 197431 - ||  || 18 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 197432 - ||  || 18 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 197433 - ||  || 18 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 197434 - ||  || 18 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 197435 - ||  || 18 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 197436 - ||  || 19 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 197437 - ||  || 19 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 197438 - ||  || 19 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 197439 - ||  || 19 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 197440 - ||  || 19 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 197441 - ||  || 22 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 197442 - ||  || 19 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 197443 - ||  || 19 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 197444 - ||  || 19 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 197445 - ||  || 19 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 197446 - ||  || 21 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 197447 - ||  || 21 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 197448 - ||  || 22 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 197449 - ||  || 22 dicembre 2003 || Reddy, V.
|-
| 197450 - ||  || 25 dicembre 2003 || NEAT
|-
| 197451 - ||  || 25 dicembre 2003 || Crni Vrh
|-
| 197452 - ||  || 27 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 197453 - ||  || 27 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 197454 - ||  || 17 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 197455 - ||  || 27 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 197456 - ||  || 25 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 197457 - ||  || 28 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 197458 - ||  || 27 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 197459 - ||  || 27 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 197460 - ||  || 27 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 197461 - ||  || 27 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 197462 - ||  || 27 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 197463 - ||  || 27 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 197464 - ||  || 28 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 197465 - ||  || 28 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 197466 - ||  || 17 dicembre 2003 || NEAT
|-
| 197467 - ||  || 28 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 197468 - ||  || 28 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 197469 - ||  || 28 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 197470 - ||  || 28 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 197471 - ||  || 28 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 197472 - ||  || 16 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 197473 - ||  || 17 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 197474 - ||  || 17 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 197475 - ||  || 13 gennaio 2004 || LONEOS
|-
| 197476 - ||  || 13 gennaio 2004 || LONEOS
|-
| 197477 - ||  || 3 gennaio 2004 || Pla D'Arguines
|-
| 197478 - ||  || 16 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 197479 - ||  || 16 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 197480 - ||  || 17 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 197481 - ||  || 17 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 197482 - ||  || 19 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 197483 - ||  || 19 gennaio 2004 || LONEOS
|-
| 197484 - ||  || 19 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 197485 - ||  || 19 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 197486 - ||  || 18 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 197487 - ||  || 20 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 197488 - ||  || 21 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 197489 - ||  || 21 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 197490 - ||  || 21 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 197491 - ||  || 23 gennaio 2004 || LONEOS
|-
| 197492 - ||  || 21 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 197493 - ||  || 27 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 197494 - ||  || 26 gennaio 2004 || LONEOS
|-
| 197495 - ||  || 26 gennaio 2004 || LONEOS
|-
| 197496 - ||  || 28 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 197497 - ||  || 28 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 197498 - ||  || 28 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 197499 - ||  || 22 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 197500 - ||  || 24 gennaio 2004 || LINEAR
|}

197501-197600 

|-
| 197501 - ||  || 25 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 197502 - ||  || 30 gennaio 2004 || CSS
|-
| 197503 - ||  || 26 gennaio 2004 || LONEOS
|-
| 197504 - ||  || 28 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 197505 - ||  || 31 gennaio 2004 || LONEOS
|-
| 197506 - ||  || 31 gennaio 2004 || CSS
|-
| 197507 - ||  || 21 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 197508 - ||  || 16 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 197509 - ||  || 18 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 197510 - ||  || 9 febbraio 2004 || LONEOS
|-
| 197511 - ||  || 11 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 197512 - ||  || 12 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 197513 - ||  || 11 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 197514 - ||  || 14 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 197515 - ||  || 14 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 197516 - ||  || 11 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 197517 - ||  || 12 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 197518 - ||  || 14 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 197519 - ||  || 17 febbraio 2004 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 197520 - ||  || 16 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 197521 - ||  || 17 febbraio 2004 || CSS
|-
| 197522 - ||  || 18 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 197523 - ||  || 23 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 197524 - ||  || 16 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 197525 Versteeg ||  || 22 febbraio 2004 || Buie, M. W.
|-
| 197526 - ||  || 10 marzo 2004 || CSS
|-
| 197527 - ||  || 12 marzo 2004 || NEAT
|-
| 197528 - ||  || 14 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 197529 - ||  || 14 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 197530 - ||  || 15 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 197531 - ||  || 15 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 197532 - ||  || 15 marzo 2004 || NEAT
|-
| 197533 - ||  || 15 marzo 2004 || NEAT
|-
| 197534 - ||  || 12 marzo 2004 || NEAT
|-
| 197535 - ||  || 12 marzo 2004 || NEAT
|-
| 197536 - ||  || 14 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 197537 - ||  || 15 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 197538 - ||  || 15 marzo 2004 || CSS
|-
| 197539 - ||  || 14 marzo 2004 || NEAT
|-
| 197540 - ||  || 14 marzo 2004 || NEAT
|-
| 197541 - ||  || 15 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 197542 - ||  || 15 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 197543 - ||  || 17 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 197544 - ||  || 16 marzo 2004 || CSS
|-
| 197545 - ||  || 16 marzo 2004 || CSS
|-
| 197546 - ||  || 23 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 197547 - ||  || 17 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 197548 - ||  || 29 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 197549 - ||  || 16 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 197550 - ||  || 17 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 197551 - ||  || 17 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 197552 - ||  || 20 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 197553 - ||  || 18 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 197554 - ||  || 23 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 197555 - ||  || 22 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 197556 - ||  || 23 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 197557 - ||  || 23 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 197558 - ||  || 26 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 197559 - ||  || 27 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 197560 - ||  || 27 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 197561 - ||  || 19 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 197562 - ||  || 27 marzo 2004 || LONEOS
|-
| 197563 - ||  || 22 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 197564 - ||  || 12 aprile 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 197565 - ||  || 12 aprile 2004 || LONEOS
|-
| 197566 - ||  || 12 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 197567 - ||  || 9 aprile 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 197568 - ||  || 14 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 197569 - ||  || 12 aprile 2004 || LONEOS
|-
| 197570 - ||  || 12 aprile 2004 || NEAT
|-
| 197571 - ||  || 12 aprile 2004 || LONEOS
|-
| 197572 - ||  || 12 aprile 2004 || NEAT
|-
| 197573 - ||  || 12 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 197574 - ||  || 12 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 197575 - ||  || 13 aprile 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 197576 - ||  || 12 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 197577 - ||  || 12 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 197578 - ||  || 12 aprile 2004 || LONEOS
|-
| 197579 - || 2004 HP || 16 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 197580 - ||  || 20 aprile 2004 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 197581 - ||  || 20 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 197582 - ||  || 16 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 197583 - ||  || 17 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 197584 - ||  || 17 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 197585 - ||  || 17 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 197586 - ||  || 19 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 197587 - ||  || 19 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 197588 - ||  || 20 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 197589 - ||  || 20 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 197590 - ||  || 16 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 197591 - ||  || 22 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 197592 - ||  || 23 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 197593 - ||  || 20 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 197594 - ||  || 22 aprile 2004 || CINEOS
|-
| 197595 - ||  || 25 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 197596 - ||  || 25 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 197597 - ||  || 26 aprile 2004 || LONEOS
|-
| 197598 - ||  || 25 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 197599 - ||  || 9 maggio 2004 || NEAT
|-
| 197600 - ||  || 9 maggio 2004 || NEAT
|}

197601-197700 

|-
| 197601 - ||  || 9 maggio 2004 || NEAT
|-
| 197602 - ||  || 11 maggio 2004 || LONEOS
|-
| 197603 - ||  || 10 maggio 2004 || Spacewatch
|-
| 197604 - ||  || 9 maggio 2004 || Spacewatch
|-
| 197605 - ||  || 10 maggio 2004 || NEAT
|-
| 197606 - ||  || 11 maggio 2004 || LONEOS
|-
| 197607 - ||  || 11 maggio 2004 || LONEOS
|-
| 197608 - ||  || 11 maggio 2004 || LONEOS
|-
| 197609 - ||  || 12 maggio 2004 || CSS
|-
| 197610 - ||  || 13 maggio 2004 || LONEOS
|-
| 197611 - ||  || 14 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 197612 - ||  || 14 maggio 2004 || NEAT
|-
| 197613 - ||  || 14 maggio 2004 || Spacewatch
|-
| 197614 - ||  || 15 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 197615 - ||  || 15 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 197616 - ||  || 14 maggio 2004 || Spacewatch
|-
| 197617 - ||  || 15 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 197618 - ||  || 15 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 197619 - ||  || 13 maggio 2004 || NEAT
|-
| 197620 - ||  || 14 maggio 2004 || Spacewatch
|-
| 197621 - ||  || 14 maggio 2004 || Spacewatch
|-
| 197622 - ||  || 14 maggio 2004 || NEAT
|-
| 197623 - ||  || 15 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 197624 - ||  || 9 maggio 2004 || Spacewatch
|-
| 197625 - ||  || 12 maggio 2004 || LONEOS
|-
| 197626 - ||  || 15 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 197627 - || 2004 KO || 16 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 197628 - ||  || 16 maggio 2004 || Spacewatch
|-
| 197629 - ||  || 16 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 197630 - ||  || 16 maggio 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 197631 - ||  || 18 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 197632 - ||  || 19 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 197633 - ||  || 19 maggio 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 197634 - ||  || 18 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 197635 - ||  || 20 maggio 2004 || Spacewatch
|-
| 197636 - ||  || 27 maggio 2004 || Spacewatch
|-
| 197637 - ||  || 16 maggio 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 197638 - || 2004 LM || 9 giugno 2004 || LINEAR
|-
| 197639 - ||  || 10 giugno 2004 || Broughton, J.
|-
| 197640 - ||  || 11 giugno 2004 || LONEOS
|-
| 197641 - ||  || 11 giugno 2004 || LINEAR
|-
| 197642 - ||  || 10 giugno 2004 || CINEOS
|-
| 197643 - ||  || 12 giugno 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 197644 - ||  || 13 giugno 2004 || NEAT
|-
| 197645 - ||  || 15 giugno 2004 || LINEAR
|-
| 197646 - ||  || 15 giugno 2004 || LINEAR
|-
| 197647 - ||  || 14 giugno 2004 || Spacewatch
|-
| 197648 - ||  || 14 giugno 2004 || Spacewatch
|-
| 197649 - || 2004 MT || 16 giugno 2004 || LINEAR
|-
| 197650 - ||  || 16 giugno 2004 || LINEAR
|-
| 197651 - ||  || 17 giugno 2004 || Broughton, J.
|-
| 197652 - ||  || 25 giugno 2004 || Broughton, J.
|-
| 197653 - ||  || 16 giugno 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 197654 - || 2004 NX || 7 luglio 2004 || CINEOS
|-
| 197655 - || 2004 NZ || 7 luglio 2004 || CINEOS
|-
| 197656 - ||  || 9 luglio 2004 || NEAT
|-
| 197657 - ||  || 9 luglio 2004 || NEAT
|-
| 197658 - ||  || 9 luglio 2004 || NEAT
|-
| 197659 - ||  || 9 luglio 2004 || NEAT
|-
| 197660 - ||  || 9 luglio 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 197661 - ||  || 12 luglio 2004 || Broughton, J.
|-
| 197662 - ||  || 11 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 197663 - ||  || 9 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 197664 - ||  || 11 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 197665 - ||  || 11 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 197666 - ||  || 11 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 197667 - ||  || 9 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 197668 - ||  || 11 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 197669 - ||  || 11 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 197670 - ||  || 11 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 197671 - ||  || 11 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 197672 - ||  || 11 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 197673 - ||  || 11 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 197674 - ||  || 11 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 197675 - ||  || 11 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 197676 - ||  || 14 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 197677 - ||  || 14 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 197678 - ||  || 15 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 197679 - ||  || 14 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 197680 - ||  || 14 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 197681 - ||  || 14 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 197682 - ||  || 11 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 197683 - ||  || 11 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 197684 - ||  || 11 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 197685 - ||  || 11 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 197686 - ||  || 11 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 197687 - ||  || 14 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 197688 - ||  || 9 luglio 2004 || LONEOS
|-
| 197689 - ||  || 3 luglio 2004 || LONEOS
|-
| 197690 - ||  || 16 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 197691 - ||  || 16 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 197692 - ||  || 16 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 197693 - ||  || 17 luglio 2004 || Broughton, J.
|-
| 197694 - ||  || 16 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 197695 - ||  || 16 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 197696 - ||  || 16 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 197697 - ||  || 16 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 197698 - ||  || 16 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 197699 - ||  || 16 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 197700 - ||  || 16 luglio 2004 || LINEAR
|}

197701-197800 

|-
| 197701 - ||  || 17 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 197702 - ||  || 19 luglio 2004 || LONEOS
|-
| 197703 - ||  || 19 luglio 2004 || Broughton, J.
|-
| 197704 - ||  || 20 luglio 2004 || Broughton, J.
|-
| 197705 - ||  || 27 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 197706 - || 2004 PH || 5 agosto 2004 || NEAT
|-
| 197707 Paulnohr || 2004 PN || 5 agosto 2004 || NEAT
|-
| 197708 Kalipona ||  || 8 agosto 2004 || Dellinger, J.
|-
| 197709 - ||  || 6 agosto 2004 || Broughton, J.
|-
| 197710 - ||  || 8 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 197711 - ||  || 3 agosto 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 197712 - ||  || 3 agosto 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 197713 - ||  || 3 agosto 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 197714 - ||  || 5 agosto 2004 || NEAT
|-
| 197715 - ||  || 6 agosto 2004 || NEAT
|-
| 197716 - ||  || 6 agosto 2004 || NEAT
|-
| 197717 - ||  || 6 agosto 2004 || NEAT
|-
| 197718 - ||  || 6 agosto 2004 || NEAT
|-
| 197719 - ||  || 6 agosto 2004 || NEAT
|-
| 197720 - ||  || 7 agosto 2004 || NEAT
|-
| 197721 - ||  || 7 agosto 2004 || NEAT
|-
| 197722 - ||  || 7 agosto 2004 || NEAT
|-
| 197723 - ||  || 7 agosto 2004 || NEAT
|-
| 197724 - ||  || 7 agosto 2004 || NEAT
|-
| 197725 - ||  || 8 agosto 2004 || CINEOS
|-
| 197726 - ||  || 8 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 197727 - ||  || 8 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 197728 - ||  || 8 agosto 2004 || LONEOS
|-
| 197729 - ||  || 8 agosto 2004 || LONEOS
|-
| 197730 - ||  || 8 agosto 2004 || LONEOS
|-
| 197731 - ||  || 8 agosto 2004 || LONEOS
|-
| 197732 - ||  || 7 agosto 2004 || NEAT
|-
| 197733 - ||  || 8 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 197734 - ||  || 8 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 197735 - ||  || 8 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 197736 - ||  || 8 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 197737 - ||  || 8 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 197738 - ||  || 8 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 197739 - ||  || 8 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 197740 - ||  || 8 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 197741 - ||  || 8 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 197742 - ||  || 8 agosto 2004 || Broughton, J.
|-
| 197743 - ||  || 9 agosto 2004 || Broughton, J.
|-
| 197744 - ||  || 5 agosto 2004 || NEAT
|-
| 197745 - ||  || 7 agosto 2004 || NEAT
|-
| 197746 - ||  || 8 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 197747 - ||  || 8 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 197748 - ||  || 8 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 197749 - ||  || 8 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 197750 - ||  || 8 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 197751 - ||  || 8 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 197752 - ||  || 8 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 197753 - ||  || 8 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 197754 - ||  || 8 agosto 2004 || LONEOS
|-
| 197755 - ||  || 8 agosto 2004 || LONEOS
|-
| 197756 - ||  || 8 agosto 2004 || LONEOS
|-
| 197757 - ||  || 8 agosto 2004 || LONEOS
|-
| 197758 - ||  || 8 agosto 2004 || LONEOS
|-
| 197759 - ||  || 8 agosto 2004 || LONEOS
|-
| 197760 - ||  || 8 agosto 2004 || LONEOS
|-
| 197761 - ||  || 8 agosto 2004 || LONEOS
|-
| 197762 - ||  || 8 agosto 2004 || LONEOS
|-
| 197763 - ||  || 8 agosto 2004 || LONEOS
|-
| 197764 - ||  || 8 agosto 2004 || LONEOS
|-
| 197765 - ||  || 9 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 197766 - ||  || 9 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 197767 - ||  || 9 agosto 2004 || LONEOS
|-
| 197768 - ||  || 9 agosto 2004 || LONEOS
|-
| 197769 - ||  || 9 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 197770 - ||  || 9 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 197771 - ||  || 9 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 197772 - ||  || 7 agosto 2004 || NEAT
|-
| 197773 - ||  || 7 agosto 2004 || NEAT
|-
| 197774 - ||  || 7 agosto 2004 || NEAT
|-
| 197775 - ||  || 7 agosto 2004 || NEAT
|-
| 197776 - ||  || 7 agosto 2004 || NEAT
|-
| 197777 - ||  || 7 agosto 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 197778 - ||  || 7 agosto 2004 || CINEOS
|-
| 197779 - ||  || 7 agosto 2004 || CINEOS
|-
| 197780 - ||  || 8 agosto 2004 || CINEOS
|-
| 197781 - ||  || 8 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 197782 - ||  || 8 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 197783 - ||  || 8 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 197784 - ||  || 8 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 197785 - ||  || 8 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 197786 - ||  || 8 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 197787 - ||  || 8 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 197788 - ||  || 8 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 197789 - ||  || 8 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 197790 - ||  || 8 agosto 2004 || LONEOS
|-
| 197791 - ||  || 8 agosto 2004 || LONEOS
|-
| 197792 - ||  || 9 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 197793 - ||  || 9 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 197794 - ||  || 9 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 197795 - ||  || 9 agosto 2004 || LONEOS
|-
| 197796 - ||  || 9 agosto 2004 || LONEOS
|-
| 197797 - ||  || 9 agosto 2004 || LONEOS
|-
| 197798 - ||  || 9 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 197799 - ||  || 10 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 197800 - ||  || 10 agosto 2004 || LINEAR
|}

197801-197900 

|-
| 197801 - ||  || 10 agosto 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 197802 - ||  || 10 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 197803 - ||  || 5 agosto 2004 || NEAT
|-
| 197804 - ||  || 6 agosto 2004 || NEAT
|-
| 197805 - ||  || 7 agosto 2004 || NEAT
|-
| 197806 - ||  || 7 agosto 2004 || NEAT
|-
| 197807 - ||  || 7 agosto 2004 || NEAT
|-
| 197808 - ||  || 8 agosto 2004 || CINEOS
|-
| 197809 - ||  || 8 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 197810 - ||  || 8 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 197811 - ||  || 8 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 197812 - ||  || 8 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 197813 - ||  || 8 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 197814 - ||  || 8 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 197815 - ||  || 8 agosto 2004 || LONEOS
|-
| 197816 - ||  || 9 agosto 2004 || LONEOS
|-
| 197817 - ||  || 9 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 197818 - ||  || 9 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 197819 - ||  || 9 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 197820 - ||  || 9 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 197821 - ||  || 9 agosto 2004 || LONEOS
|-
| 197822 - ||  || 9 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 197823 - ||  || 10 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 197824 - ||  || 10 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 197825 - ||  || 10 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 197826 - ||  || 10 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 197827 - ||  || 8 agosto 2004 || NEAT
|-
| 197828 - ||  || 11 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 197829 - ||  || 12 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 197830 - ||  || 12 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 197831 - ||  || 10 agosto 2004 || CINEOS
|-
| 197832 - ||  || 11 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 197833 - ||  || 12 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 197834 - ||  || 13 agosto 2004 || Broughton, J.
|-
| 197835 - ||  || 10 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 197836 - ||  || 11 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 197837 - ||  || 8 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 197838 - ||  || 9 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 197839 - ||  || 10 agosto 2004 || NEAT
|-
| 197840 - ||  || 11 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 197841 - ||  || 13 agosto 2004 || NEAT
|-
| 197842 - ||  || 15 agosto 2004 || NEAT
|-
| 197843 - ||  || 12 agosto 2004 || CINEOS
|-
| 197844 - ||  || 12 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 197845 Michaelvincent ||  || 14 agosto 2004 || Buie, M. W.
|-
| 197846 - ||  || 8 agosto 2004 || NEAT
|-
| 197847 - ||  || 19 agosto 2004 || Broughton, J.
|-
| 197848 - ||  || 20 agosto 2004 || Spacewatch
|-
| 197849 - ||  || 20 agosto 2004 || Broughton, J.
|-
| 197850 - ||  || 21 agosto 2004 || Broughton, J.
|-
| 197851 - ||  || 21 agosto 2004 || Broughton, J.
|-
| 197852 - ||  || 21 agosto 2004 || Broughton, J.
|-
| 197853 - ||  || 22 agosto 2004 || Broughton, J.
|-
| 197854 - ||  || 21 agosto 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 197855 - ||  || 21 agosto 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 197856 Tafelmusik ||  || 21 agosto 2004 || Balam, D. D.
|-
| 197857 - ||  || 21 agosto 2004 || CSS
|-
| 197858 - ||  || 25 agosto 2004 || Spacewatch
|-
| 197859 - ||  || 25 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 197860 - ||  || 26 agosto 2004 || LONEOS
|-
| 197861 - ||  || 26 agosto 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 197862 - ||  || 4 settembre 2004 || Needville
|-
| 197863 - ||  || 3 settembre 2004 || NEAT
|-
| 197864 Florentpagny ||  || 5 settembre 2004 || Ory, M.
|-
| 197865 - ||  || 4 settembre 2004 || NEAT
|-
| 197866 - ||  || 4 settembre 2004 || NEAT
|-
| 197867 - ||  || 4 settembre 2004 || NEAT
|-
| 197868 - ||  || 5 settembre 2004 || NEAT
|-
| 197869 - ||  || 6 settembre 2004 || St. Veran
|-
| 197870 Erkman ||  || 6 settembre 2004 || Ory, M.
|-
| 197871 - ||  || 6 settembre 2004 || Tichý, M.
|-
| 197872 - ||  || 6 settembre 2004 || Rinner, C.
|-
| 197873 - ||  || 6 settembre 2004 || Goodricke-Pigott
|-
| 197874 - ||  || 6 settembre 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 197875 - ||  || 6 settembre 2004 || Needville
|-
| 197876 - ||  || 6 settembre 2004 || Needville
|-
| 197877 - ||  || 6 settembre 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 197878 - ||  || 6 settembre 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 197879 - ||  || 6 settembre 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 197880 - ||  || 7 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 197881 - ||  || 7 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 197882 - ||  || 7 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 197883 - ||  || 7 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 197884 - ||  || 7 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 197885 - ||  || 7 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 197886 - ||  || 7 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 197887 - ||  || 7 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 197888 - ||  || 7 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 197889 - ||  || 7 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 197890 - ||  || 7 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 197891 - ||  || 8 settembre 2004 || Pauwels, T.
|-
| 197892 - ||  || 8 settembre 2004 || Kandler, J.
|-
| 197893 - ||  || 7 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 197894 - ||  || 7 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 197895 - ||  || 7 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 197896 - ||  || 7 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 197897 - ||  || 7 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 197898 - ||  || 7 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 197899 - ||  || 7 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 197900 - ||  || 7 settembre 2004 || LINEAR
|}

197901-198000 

|-
| 197901 - ||  || 7 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 197902 - ||  || 7 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 197903 - ||  || 7 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 197904 - ||  || 7 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 197905 - ||  || 7 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 197906 - ||  || 7 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 197907 - ||  || 7 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 197908 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 197909 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 197910 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 197911 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 197912 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 197913 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 197914 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 197915 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 197916 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 197917 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 197918 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 197919 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 197920 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 197921 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 197922 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 197923 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 197924 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 197925 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 197926 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 197927 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 197928 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 197929 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 197930 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 197931 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 197932 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 197933 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 197934 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 197935 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 197936 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 197937 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 197938 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 197939 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 197940 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 197941 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 197942 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 197943 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 197944 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 197945 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 197946 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 197947 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 197948 - ||  || 8 settembre 2004 || NEAT
|-
| 197949 - ||  || 9 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 197950 - ||  || 9 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 197951 - ||  || 9 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 197952 - ||  || 9 settembre 2004 || Klet
|-
| 197953 - ||  || 9 settembre 2004 || Lorenz, J.
|-
| 197954 - ||  || 7 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 197955 - ||  || 7 settembre 2004 || NEAT
|-
| 197956 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 197957 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 197958 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 197959 - ||  || 8 settembre 2004 || NEAT
|-
| 197960 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 197961 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 197962 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 197963 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 197964 - ||  || 8 settembre 2004 || NEAT
|-
| 197965 - ||  || 8 settembre 2004 || NEAT
|-
| 197966 - ||  || 8 settembre 2004 || NEAT
|-
| 197967 - ||  || 8 settembre 2004 || CINEOS
|-
| 197968 - ||  || 9 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 197969 - ||  || 9 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 197970 - ||  || 11 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 197971 - ||  || 11 settembre 2004 || Tucker, R. A.
|-
| 197972 - ||  || 6 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 197973 - ||  || 7 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 197974 - ||  || 7 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 197975 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 197976 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 197977 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 197978 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 197979 - ||  || 9 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 197980 - ||  || 9 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 197981 - ||  || 9 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 197982 - ||  || 9 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 197983 - ||  || 9 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 197984 - ||  || 9 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 197985 - ||  || 9 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 197986 - ||  || 9 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 197987 - ||  || 9 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 197988 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 197989 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 197990 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 197991 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 197992 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 197993 - ||  || 9 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 197994 - ||  || 11 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 197995 - ||  || 7 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 197996 - ||  || 8 settembre 2004 || NEAT
|-
| 197997 - ||  || 9 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 197998 - ||  || 9 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 197999 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 198000 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|}

Collegamenti esterni 
 

0197001